Konstantin Alekseïevitch Plaksine-Klimontov - en  et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Plaksine prend le nom de sa mère Klimontov en .

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il comme sa carrière en senior avec l'équipe réserve du Traktor Tcheliabinsk dans la Pervaïa liga. En 2008-2009, il débute dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2010 : nommé meilleur jeune du mois des huitièmes de finale.
 2010 : nommé meilleur jeune du mois de mars.

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2011 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 45|| 0|| 9|| 9|| 42|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 32|| 2|| 3|| 5|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2009-2010 || Belye Medvedi || MHL || 11|| 6|| 4|| 10|| 20|| 12|| 2|| 6|| 8|| 18
|-
| 2010-2011 || Belye Medvedi || MHL || 51|| 10|| 18|| 28|| 95|| 5|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2011-2012 || Belye Medvedi || MHL || 15|| 4|| 6|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metchel Tcheliabinsk || VHL || 28|| 0|| 7|| 7|| 38|| 10|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 45|| 6|| 8|| 14|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 33|| 0|| 3|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| HK Vitiaz || KHL || 28|| 1|| 4|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 36 || 0 || 6 || 6 || 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 51 || 4 || 5 || 9 || 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2017-2018 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 6|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2017-2018 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 30 || 4 || 9 || 13 || 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Barys Astana || KHL || 23 || 0 || 1 || 1 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sibir Novossibirsk || KHL || 22 || 1 || 3 || 4 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Sotchi || KHL || 15|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Sotchi || KHL || 6 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 44|| 3|| 5|| 8|| 14|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2022-2023 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || || || || || ||

Références 

Naissance en octobre 1990
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Barys Astana
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Sotchi